1F steht für:
 Astra 1F, ein Fernsehsatellit der SES Global
 Chevrolet 1F, ein Pkw-Modell
 INFINI Travel Information, IATA-Code der japanischen Fluggesellschaft

1F